Csikós Mihály (1923–2001) tanár
Csikós Mihály (1955) építész
Csikós Mihály kerékpárversenyző